Толерантный интервал — термин, используемый в математической статистике при определении на основе выборочных данных интервала, который при заданном доверительным уровне содержит заданную вероятностную меру неизвестной функции распределения. 

Понятия толерантного и доверительного интервалов близки друг к другу. 

Толерантный интервал является интервалом в выборочном пространстве наблюденных случайных величин. Он определяется достаточной статистикой на основе требования о том, чтобы при заданном доверительном уровне содержать вероятностную меру статистического распределения, не меньшую заданного уровня.

Доверительный интервал определяется для некоторого параметра функции распределения и является интервалом в параметрическом пространстве. Он определяется достаточной статистикой на основе требования о том, чтобы вероятность того, что он содержит истинное значение неизвестного параметра была не меньше доверительного уровня.

Определение 

Пусть случайная величина  не зависит от  и имеет функцию распределения . 
Толерантным интервалом  с мерой  и уровнем доверия  называется интервал , для которого выполняется условие  для всех значений параметра .

Пояснения 

Пусть  - квантиль функции распределения  обозначается как . По определению имеем . Интервалом меры  функции распределения 
называется интервал , если .

См. также 
 Доверительный интервал

Примечания

Литература 
 

Выборочный метод